Аракаево — село в Нижнесергинском районе Свердловской области. Входит в состав Михайловского муниципального образования Нижнесергинского муниципального района.

Географическое положение 
Аракаево расположено по обоим берегам реки Серги (правого притока реки Уфы), в верховье Михайловского пруда, в 25 километрах к югу от города Нижние Серги (по автотрассе в 38 километрах) и в 7 километрах от города Михайловска. Одноимённый остановочный пункт железнодорожного направления Чусовская-Дружинино-Бердяуш. В окрестностях села находится природный парк «Оленьи Ручьи» и геоморфологические и археологические природные памятники: пещеры Аракаевская и Малая Аракаевская, гроты Аракаевские с отложениями костных останков, имеющие большое значение для палеонтологии. На левом берегу реки Серга имеется гидрологический памятник природы — минеральный источник родник Щипанов Ключ.

Топоним 
Татарское название села — , башкирское — .

Ранее название данного населённого пункта неизвестно. Нынешнее наименование является антропонимом — в начале XIX века старшиной Аракай Асылбаев, в подчинении которого находилась деревня Аракаево, состоящая тогда из 16 дворов с 99 башкирами.

История 
Аракаево — деревня зарождалась от башкирского рода терсяк, ранее относилась к Терсяцкой волости. Впервые упоминается в документах в 1776 году. В период кантонного управления Башкирией деревня относилась к 5-му юрту 2-го башкирского кантона.

Согласно ревизиям, в 1834 году в деревне проживало 118 башкир, в 1850 году — 187 башкир, а в 1859 году — 207 башкир. В 1842 году на 118 башкир было засеяно 160 пудов ярового хлеба.

Жители деревни Аракаево жили на земле Михайловского завода, проданной ими заводовладельцу.

В первые годы существования Башкирской автономии Шокуровская волость (в то время к нему относилась деревня Урмикеево) входила в состав Кущинского кантона. В сентябре 1919 года Кущинский и Дуванский кантоны Автономной Советской Башкирской Республики были объединены в Дуван-Кущинский кантон, которая в 1922 году была преобразована в Месягутовский кантон. 1923 году границы данного кантона были изменены и его северные волости отошли к Екатеринбургской губернии, впоследствии присоединенной к Уральской области.

Краеведческий музей 
В селе расположен краеведческий музей.

Демография 

Согласно переписи населения 2002 года, большинство населения составляют татары (94 %).

Транспорт 
Пригородное сообщение — исключительно в летний период и только по выходным дням, существует на участке Дружинино-Михайловский Завод. В настоящее время на зимний период прекращено. Пассажирское сообщение отсутствует с 1994. Село связано автобусным сообщением с городом Михайловск.

Люди, связанные с селом 
 Хакимов, Абубакир Хадеевич (1926—2003) — кандидат экономических наук (1965), заслуженный деятель науки Башкирской АССР (1980).

Примечания 

Населённые пункты на Серге (притоке Уфы)
Населённые пункты Нижнесергинского района